Bihor se poate referi la:
Județul Bihor, județ în nord-vestul României,
Județul Hajdú-Bihar în estul Ungariei, învecinat cu județul Bihor,
Comitatul Bihor (magh. Bihar) al Regatului Ungariei, pe teritoriul de azi al județului Bihor (România) și al județului Hajdú-Bihar (Ungaria)
Munții Bihorului, grupă de munți în cadrul Munților Apuseni,
Vârful Bihor, cel mai înalt vârf din Munții Bihor și totodată din Munții Apuseni

Vezi și
Castrum Byhor , cetate de pământ pe teritoriul actualului județ Bihor, în localitatea Biharia
Bihar, un stat în India

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară